Купры — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Купры — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Купры — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.